Grenada puede hacer referencia a:

Grenada, Granada en español, país caribeño.
Condado de Grenada (Misisipi), en los Estados Unidos.
Grenada (Misisipi), en los Estados Unidos.
Grenada (California), en los Estados Unidos.